Блу Ейнджел (,  21 червня 1988 року, Мішкольц, Угорщина) — угорська порноактриса і фотомодель.

Біографія 
Народилася 1988 року в Угорщині. Справжнє ім'я — Вів'єн Той (Vivien Tòth). Почала свою кар'єру в індустрії розваг для дорослих в 2007 році у віці 18 років; з тих пір вона знялася в більш ніж 250 порнографічних фільмах.

Нагороди та номінації

Вибрана фільмографія 

 2007: Club Girls 1
 2007: Touch Me 1
 2008: Lesbian Liaisons 2
 2008: My Euro Sex Vacation 2
 2009: Sensual Seductions 3
 2009: Top Wet Girls 3 & 4
 2010: Budapest 2
 2010: Lesbian Affair 1
 2011: Budapest 8
 2011: Pink on Pink 4
 2012: Budapest 10
 2012: My Girlfriend Pussy Likes
 2013: Suck My Cunt
 2013: Bitches in Uniform 2
 2013: Club Pink Velvet: Filling The Slots
 2014: Licking For Treasures
 2014: Lusty Lesbo Action
 2015: Lesbian Play
 2015: Masturbating Glamourdolls
 2016: Girl Obsession
 2016: Just Put It in My Ass
 2017: Triple Licking

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Blue Angel  на сайті Internet Movie Database
 Blue Angel  на сайті Internet Adult Film Database
 Blue Angel  на сайті Adult Film Database
 Blue Angel  на сайті European Girls Adult Film Database
 Blue Angel  на сайті Eurobabeindex
 Blue Angel  в Twitter
 Профіль  на сайті AVN

Угорські порноакторки
Уродженці Мішкольца
Народились 1988
Народились 21 червня